
Termenul "Forță" se poate referi la:

În știință și tehnică:
 Forță, mărime vectorială care măsoara interacțiunea dintre corpuri
 Forță, denumire veche pentru energie,
 Forță motoare, energie folosită pentru punerea în mișcare a corpurilor
 Forță nucleară (fiz), forță care mijlocește interacțiunile dintre particule
 Forță gravitațională, care guvernează mișcarea planetelor, a sistemelor solare, a întregii materii
 Forță electromagnetică, care guvernează mișcarea electronilor pe orbite, în jurul nucleelor
 Forța nucleară slabă, care ține legați protonii și neutronii, formând  nucleele atomilor
 Forța nucleară tare, care ține legate quarkurile în protoni și în neutroni
 Forță de coeziune, forțe, de natură preponderent electrică, dintre ionii (atomii constituenți) ai unei molecule.
 Forță generalizată, concept din cadrul mecanicii analitice, care abstractizează noțiunea de forță pentru sistemele de puncte materiale
 Forță de frecare, componenta tangențială la suprafața de contact dintre două corpuri, a forței de sprijin pe care unul din corpuri o exercită asupra celui de-al doilea
 Forță arhimedică, sau forță de plutire, reprezintă forța de reacție din partea unui fluid, ce acționează asupra corpurilor cufundate în acesta.

În societate:
 Forță, capacitate de acțiune
 Forță (sport), capacitate de efort muscular
 Forță morală, tărie de caracter
 Forță ocultă, acțiune secretă, ascunsă
 Forță, putere de constrângere, violență
 Forță majoră, situație în care nu se poate acționa cum s-ar dori, din cauza unor împrejurări constrângătoare (calamități, război)
 Forță de muncă, mână de lucru
 Forțe de producție, ansamblul dintre forța de muncă și uneltele de producție

În domeniul militar:
 Forțe armate, totalitatea unităților militare ale unui stat, armata
 Forțe terestre = Armata terestră, ramura forțelor armate ale unui stat care acționează de pe sol
 Forțe aeriene, ramura forțelor armate ale unui stat care acționează din aer
 Forțe navale, ramura forțelor armate ale unui stat care acționează de pe sau din apă
 Forțele Terestre Române, armata terestră română 
 Forțele Aeriene Române, aviația militară română 
 Forțele Navale Române, marina militară română
 Forțe militare, subunitățile, unitățile, marile unități și formațiile care intră în compunerea forțelor armate.
 Forță vie, personalul militar pe câmpul de luptă
 Forța unui exploziv, caracteristică a unui exploziv
 Forță explozivă, presiune de explozie

În domeniul istoriei:
 Forțele Axei, puterile care s-au luptat contra Aliaților în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial 
 Forțele navale franceze libere, brațul înarmat naval al Forțelor Franceze Libere în timpul celui de-al doilea război mondial

Vezi și 
 Apelul la forță, argument în care amenințarea cu forța este dată ca justificare pentru concluzie
 Mișcarea social-politică "Forța Nouă", partid politic de centru-stînga din Republica Moldova.

Bibliografie 
 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” Dicționarul explicativ al limbii române (DEX), Editura Univers Enciclopedic, 1998
 Răduleț, R. și colab. Lexiconul Tehnic Român, Editura Tehnică, București, 1957-1966.